Инсаурральде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Инсаурральде, Кристиан (род. 1991) — аргентинский футболист, нападающий клуба «О’Хиггинс».
 Инсаурральде, Мануэль (род. 1999) — аргентинский футболист.
 Инсаурральде, Хуан (род. 1984) — аргентинский футболист баскского происхождения, центральный защитник клуба «Бока Хуниорс».